Сокращение РБО или Рбо может означать:

 РБО — Российское библейское общество
 РБО — Распределённый брэгговский отражатель
 РБО (железнодорожный транспорт) — дорожный ревизор по опасным грузам
 РБО — Российское библиотечное общество
 РБО — Российское ботаническое общество, с 1992 до 1994, ранее: ВБО
РБО — Русское бальнеологическое общество
 РБО — Русское библиографическое общество
 РБО — Русское библиологическое общество
 РБО — Русское ботаническое общество
 РБО — Рыбоводно-биологическое обоснование